Нижче наведено список населених пунктів Кюстендильської області, Болгарія.

Примітки 

Кюстендильська область